Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis — agência regulatória brasileira.
 Autoridade Nacional Palestiniana (PT) ou Autoridade Nacional Palestina (BR)
 Ação Nacional Popular — partido único existente em Portugal, durante o governo de Marcello Caetano
 Peptídeo natriurético atrial — ANP na sigla em inglês

Desambiguações de siglas